Шаркад () — город в медье Бекеш в Венгрии. Город занимает площадь 125,57 км², на которой в 2009 году постоянно проживало 10 463 жителя.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии